A National Football League 1998-as szezonja a 79. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XXXIII zárta, amelyet a Denver Broncos az Atlanta Falcons ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás 

* hosszabbítás után

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl